Первый дивизион 1980 () — 67-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1980 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1980 на сайте rsssf.com 

1980
Дания
Спорт в Дании в 1980 году